L'edizione 1955-56 della Oberliga vide la vittoria finale del .

Primo turno di qualificazione

Secondo turno di qualificazione

Girone 1

Gruppo 2

Finale scudetto

Verdetti 
Borussia Dortmund campione della Germania Ovest 1955-56.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1955
Calcio nel 1956
Campionato tedesco di calcio